Op de 64e editie van het Australian Open 1990 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 17 tot en met 28 januari 1990.

Toernooisamenvatting 
Van de titelhoudsters Martina Navrátilová en Pam Shriver had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Shriver speelde samen met Hana Mandlíková – zij strandden in de eerste ronde.

Het als eerste geplaatste Tsjecho-Slowaakse duo Jana Novotná en Helena Suková won het toernooi. In de finale versloegen zij het als vijfde geplaatste Amerikaanse koppel Patty Fendick en Mary Joe Fernandez in twee sets, met een tiebreak in beide sets. Het was hun tiende gezamenlijke titel, de tweede op een grandslamtoernooi. Novotná had daar­naast zeven eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Suková 24.

Belgische en Nederlandse speelsters 
Twee Belgische vrouwen speelden mee:
 Ann Devries en Sandra Wasserman strandden in de eerste ronde.

Er waren vijf Nederlandse deelneemsters:
 Brenda Schultz en de Hongaarse Andrea Temesvári waren het dertiende reekshoofd – zij bereikten de halve finale, waarin zij de duimen moesten leggen voor het vijfde reekshoofd, Patty Fendick en Mary Joe Fernandez.
 Manon Bollegraf en Jo Durie (VK) waren als elfde geplaatst – zij  verloren echter hun openingspartij.
 Ook voor Nicole Jagerman en Caroline Vis viel het doek na de eerste ronde.
 Carin Bakkum en Dianne Van Rensburg uit Zuid-Afrika konden eveneens na hun eerste optreden huiswaarts keren.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bronnen 
 Toernooischema WTA op pagina 2
 Toernooischema ITF

Australian Open
ITF-toernooi in 1990